Burhan () ist ein arabischer männlicher Vorname, der unter anderem auch im Türkischen und als Familienname vorkommt. Es ist ferner ein Epitheton des islamischen Propheten Mohammed und einer seiner vielen Namen. Burhan wird mit Beweis (Gottes) übersetzt, der Begriff ist ein Teil der islamischen Philosophie.

Burhan im Islam 
Burhan bedeutet „unwiderlegbarer Beweis“, eine Konnotation des Wortes im Koran ist „strahlendes helles Licht“. Ein Gegenbegriff ist Taqlid, „traditionelle Aufnahme“, indem einer Autorität gefolgt wird. Im islamischen Volksglauben wird Burhan als Beweis manchmal fälschlich mit Kārāmat, dem Wunder eines Heiligen, gleichgesetzt.

Namensträger

Historische Zeit 
 Kadi Burhan al-Din (1345–1398), Wesir und Atabey

Vorname 

 Burhan Bozkurt (1936–2013), türkischer Ringer
 Burhan Çaçan (1960–2023), türkischer Sänger und Schauspieler kurdischer Abstammung
 Burhan Cahit Doğançay (1929–2013), türkisch-amerikanischer Maler und Fotograf
 Burhan Eşer (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Burhan Karkutli (1932–2003), deutsch-arabischer Künstler
 Burhan Kesici (* 1972), deutscher Islamvertreter
 Burhan Öçal (* 1959), türkischer Perkussionist, Sänger und Schauspieler
 Burhan Qurbani (* 1980), deutsch-afghanischer Filmregisseur
 Burhan Sargun (* 1929), türkischer Fußballspieler
 Burhan Shahidi (Bao Erhan; 1894–1989), uigurischer Politiker
 Burhan Sönmez (* 1965), türkischer Jurist und Schriftsteller

Familienname 
 Abdel Fattah Burhan (* 1960), sudanesischer General und Politiker
 Halis Burhan (* 1933), türkischer General
 Mohamed Burhan (1903–??), türkischer Sprinter
 Rahim Burhan (* 1949), nordmazedonischer Theaterregisseur

Literatur 
 Louis Gardet: Al-burhān. In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Bd. 1, 1960, S. 1326f

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname